Gurina steht für:

 Gurina, eine Ortschaft der Gemeinde Dellach in Kärnten, Österreich

Gurina ist der Familienname folgender Personen:

 Ljubow Michailowna Gurina (* 1957), russische Mittelstreckenläuferin 
 Nina Nikolajewna Gurina (1909–1990), russisch-sowjetische Prähistorikerin